Нефёдов, Сергей Александрович (историк)
Нефёдов, Сергей Александрович (волейболист)